As/Is é o álbum ao vivo de John Mayer, lançado 19 de outubro de 2004, disponível para download no iTunes e também está disponível como um lançamento do CD duplo. Os álbuns foram gravado em concertos através dos Estados Unidos da turnê após o lançamento do segundo álbum de Mayer, Heavier Things. As gravações incluem cinco álbuns-valor do material colocado à venda no iTunes. Em julho de 2009, o concerto de quatro álbuns específicos ainda estavam disponíveis no iTunes nos Estados Unidos, embora Volume Um já não está disponível; Cada álbum tem o seu próprio trabalho artístico. Uma compilação de dois discos foi lançado fisicamente e digitalmente, que apresenta o "melhor" da série iTunes, além de uma canção adicionais, "Inner City Blues (Make Me Wanna Holler)", um cover de Marvin Gaye.

Faixas

As/Is (CD)

Disco Um
"Only Heart"
"My Stupid Mouth"
"No Such Thing"
"Covered in Rain"
"Split Screen Sadness"
"Blues Intro"
"Come Back to Bed"

Disco Dois 
"Your Body Is a Wonderland"
"Something's Missing"
"Inner City Blues (Make Me Wanna Holler)"
"Clarity"
"3x5"
"Home Life"
"Comfortable"
"Neon"

As/Is (iTunes EP)
Volume Um (Lançado: Dezembro de 2003)
"Come Back to Bed"
"Your Body Is a Wonderland"
"Neon"
"St. Patrick's Day"
"83"
"Bigger Than My Body"

As/Is (concerto iTunes)

Volume Dois
Gravado: Julho de 2004
Lançado: Agosto de 2004

"No Such Thing"
"Come Back to Bed"
"Something's Missing"
"Split Screen Sadness"
"New Deep"
"Why Georgia"
"Bigger Than My Body"
"Home Life"
"Tracing"
"Comfortable"

Volume Três
Gravado: Julho de 2004
Lançado: Agosto de 2004

"Clarity"
"No Such Thing"
"Back to You"
"Daughters"
"Blues Intro"
"Come Back to Bed"
"Your Body Is a Wonderland"
"Bigger Than My Body"
"Comfortable"
"Neon"

Volume Quatro
Gravado: Agosto de 2004
Lançado: Agosto de 2004

"Only Heart"
"New Deep"
"No Such Thing"
"Something's Missing"
"My Stupid Mouth"
"Daughters"
"Clarity"
"Quiet"
"3x5"
"Wheel"

Volume Cinco
Gravado: Agosto de 2004
Lançado: Agosto de 2004

"Your Body Is a Wonderland"
"Only Heart"
"Something's Missing"
"New Deep"
"Daughters"
"My Stupid Mouth"
"Covered in Rain"
"Come Back to Bed"
"83"
"Hummingbird"

Álbuns de John Mayer
Álbuns ao vivo de 2004